Miejscowości na Ukrainie (ukr. Махнівка; pol. hist. Machnówka):
 Machniwka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie borzniańskim
 Machniwka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie hłobyńskim
 Machniwka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie krzemieńczuckim
 Machniwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie koziatyńskim
 Machniwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie winnickim
Rzeka na Ukrainie:
 Machniwka – rzeka w obwodzie lwowskim i obwodzie tarnopolskim, lewy dopływ Złotej Lipy Wschodniej (lewego dopływu Złotej Lipy)

Zobacz też 
 Machnówka

Przypisy